Пеньковский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Пеньковский сельсовет — в Маслянинском районе Новосибирской области.
 Пеньковский сельсовет — в Чулымском районе Новосибирской области.